Regin — многозначный термин.
 Regin (компания) — шведская компания, производящая оборудование и системы автоматизации зданий.
 Regin (вирус) — компьютерный вирус, обнаруженный в 2014 году.